Ursus – dzielnica Warszawy
 Ursus – nieistniejące przedsiębiorstwo w Warszawie
 Ursus – marka polskich ciągników rolniczych
 Ursus A – samochód i autobus produkowany w zakładach mechanicznych „Ursus”
 Ursus City Smile – autobus z napędem wodorowym produkowany przez konsorcjum Ursus BUS
 Ursus – polski producent ciągników i maszyn rolniczych z siedzibą w Lublinie
 Ursus – imię męskie pochodzenia łacińskiego
 Ursus – wódka holenderska
 Ursus – piwo rumuńskie
 Ursus – rodzaj zwierząt z rodziny niedźwiedziowatych

Zobacz też 
 RKS Ursus – warszawski klub piłkarski